Dori – antico popolo della Grecia
 Dori – città del Burkina Faso
 Dori – personaggio del romanzo Lo Hobbit di J.R.R. Tolkien
 Dori – personaggio del manga ed anime One Piece di Eiichirō Oda

Persone
 Alessandro Dori – architetto italiano
 Devis Dori – politico italiano
 Franco Dori – calciatore italiano
 Giora Dori – ex cestista israeliano
 Meirav Dori – ex cestista israeliana
 Sandro Dori, pseudonimo di Alberto Schiappadori – attore e doppiatore italiano
 Yaakov Dori – generale israeliano